Caillé est un nom commun ou un nom propre qui réfère à :

Nom commun 
 Caillé, la partie solide issue de la coagulation du lait et régionalement (Sud de la France) l'appellation générique de certains fromages frais.

Patronyme 
Caillé est un patronyme (c'est aussi un nom de famille) porté notamment par :
 
 André Caillé (1943-) : chimiste québécois qui a été président d’Hydro-Québec.
 François Caillé, homme d’affaires français.
 Joseph-Michel Caillé (Nantes,  - Nantes, ), est un sculpteur français de style académique.
 Claude Caillé fondateur du Zoo de la Palmyre en 1966.

Références

Voir aussi